Charlottenhof – castello della città tedesca di Potsdam
 Charlottenhof – frazione del comune tedesco di Steinhöfel
 Charlottenhof – oggi Aegviidu – comune estone
 Charlottenhof – oggi Bogusławiec – frazione della città polacca di Kołobrzeg
 Charlottenhof – oggi Sakówko – frazione della città polacca di Pasłęk